Дудников (Дудникова) — фамилия.

Известные носители 

 Дудников, Александр Николаевич (род. 1955) — железнодорожный строитель, депутат Государственного Собрания Республики Саха.
 Дудников, Анатолий Фёдорович (род. 1930) — советский конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Дудников, Георгий Георгиевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Дудников, Дмитрий Михайлович (1895—1964) — советский актёр.
 Дудников, Михаил Федотович (1912—1944) — лейтенант, участник Жлобинского подполья и партизанского движения.
 
 Дудников, Сергей Валентинович (род. 1948) — доктор наук, профессор.

 Дудникова, Наталья Матвеевна (1921—2002) — Герой Социалистического Труда.

См. также